Paolo Roversi – scrittore, giornalista e sceneggiatore italiano
Paolo Roversi – fotografo italiano